Baltimore Saturday Visiter — еженедельник, выходивший в Балтиморе, штат Мэриленд, в 19 веке. В нём были опубликованы некоторые ранние работы американского писателя Эдгара Аллана По.

История 
Еженедельник был основан в 1832 году Чарльзом Клаудом и Ламбертом Вилмером, другом Эдгара По. Будучи сначала популярным Visiter стал аболиционистким, а в 1847 году был поглощен аболиционистской газетой National Era, издававшейся в Вашингтоне.

Эдгар По отправил в редакцию Visiter шесть рассказов на конкурс, объявленный изданием. Газета объявила приз в 50 долларов за лучшую сказку и приз в 25 долларов за лучшее стихотворение, представленное к 1 октября 1833 года. Было получено около 100 заявок, но судьи выбрали рассказ По «Рукопись, найденная в бутылке» за его оригинальность. В дополнение к призу в 50 долларов эта история была опубликована в номере Visiter от 19 октября. Впрочем, итоги конкурса оказались противоречивыми. В поэтической части под именем «Генри Уилтон» победил Джон Хьюитт, редактор Visiter. Впоследствии Эдгар По утверждал, что Хьюитт победил «закулисными средствами».

Комментарии 
  Другие названия: Saturday Morning Visiter (1832-33), Baltimore Saturday Visiter (1833-34), Baltimore Visiter (1834-40), Saturday Morning Visiter (1840-41), и Saturday Morning Visitor (1841-47).

Примечания

Источники 
Entry for Baltimore Saturday Visiter.  Guide to Maryland Newspapers.  Maryland State Archives.  Jan. 15, 2007.
Entry for Baltimore Saturday Visitor.  Guide to Maryland Newspapers.  Maryland State Archives.  Jan. 15, 2007.
Entry for Baltimore Visiter.  Guide to Maryland Newspapers.  Maryland State Archives.  Jan. 15, 2007.
Entry for Saturday Morning Visiter.  Guide to Maryland Newspapers.  Maryland State Archives.  Jan. 15, 2007.

Hall, Clayton Colman.   Baltimore: Its History and Its People vol. 1. Lewis Historical Publishing Co. Digitized Sept. 11, 2006. p. 712, accessed Jan. 28, 2007.
Эдгар Аллан По
Еженедельные журналы
Журналы США
Печатные издания, возникшие в 1832 году
Печатные издания, закрытые в 1847 году